The Jesters – serie televisiva australiana
The Jesters – gruppo musicale doo-wop statunitense

Pagine correlate 
 The Jester
 Jesters